2 miejscowości w Polsce: 
 Pełty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Myszyniec 
 Pełty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno

Linki zewnętrzne